

Geografia 
 Pagliara – comune italiano nella città metropolitana di Messina
 Pagliara – frazione exclave di San Nicola Manfredi in provincia di Benevento
 Pagliara dei Marsi – l'unica frazione di Castellafiume in provincia dell'Aquila
 Pagliara – frazione di Borgorose in provincia di Rieti
 Pagliara – frazione di Petrella Salto in provincia di Rieti

Persone 
 Claudio Pagliara (1958) – giornalista e scrittore italiano
 Floriano Pagliara (1978) – pugile italiano
 Nicola Pagliara (1933) – architetto italiano

Altro 
 Pagliara – famiglia nobile italiana

Pagine correlate 
 Pagliare
 Pagliari
 Pagliaro